Василиади — фамилия. Известные носители:
 Василиади, Моисей Филиппович (род. 1950) — актер Омского театра драмы, Народный артист России
 Василиади, Наталья Ивановна (род. 1949) — актриса Омского театра драмы, народная артистка России, лауреат Государственной премии РСФСР имени К. Станиславского.

См. также 
 Василиадис